Deze pagina bevat een lijst van Israëlische ministers van Huisvesting.

Ministers van Huisvesting van Israël (1961–heden) 

 
Huisvesting